Het Embassy World snooker championship 2004 werd gehouden van 17 april tot 3 mei 2004 in Sheffield. Ronnie O'Sullivan won zijn tweede wereldkampioenschap.

Punten en Prijzengeld 
Onderstaande punten en ponden werden verdeeld na afloop van het toernooi.

† geplaatste verliezers krijgen slechts 1450 rankingpunten.

Eerste ronde 
Uitslagen eerste ronde.

Laatste 16 - Finale

Referenties 

2004
Snooker in 2004